Reins steht für:

 einen Fluss in Frankreich in der Region Auvergne-Rhône-Alpes (im Oberlauf: Reins), siehe Rhins

Reins ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Reins (* 1958), deutscher Unternehmer, Autor und Markenstratege
 Ernst Reins (1907–1933), deutscher Maurer und Raubmörder
 Karl Reins (1868–1919), deutscher Abgeordneter
 Reent Reins (* 1943), deutscher Schauspieler, sowie Hörspiel- und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Rains
 Rhines